Ein Fehlfarben-Komposit ist eine Methode zur Darstellung von bestimmten Merkmalen auf Fernerkundungsbildern (Luftaufnahmen, Satellitenaufnahmen). Zur deutlicheren Darstellung und Auswertung, zum Beispiel der Vegetation, wird einem IR-Kanal eine Farbe aus dem RGB-Farbspektrum zugeordnet (Falschfarben).

Bei Daten des Satellitensystems Landsat 4,5 und 7 können die einzelnen Kanäle durch bildbearbeitende optische Verfahren entsprechend neu zugeordnet werden.

Fernerkundung
Photogrammetrie
Forstwirtschaft
Archäologische Forschungsmethode
Geobotanik